Ama puede referirse a:

 Ama, ciudad ubicada en la Prefectura de Aichi, Japón.
 Ama, lugar designado por el censo ubicado en Luisiana, Estados Unidos.
 Ama, tipo tradicional japonés de pescadores buceadores.

Además, las siglas AMA pueden referirse a:

 Agencia de Medio Ambiente, organismo estatal de Cuba.
 Agencia Mundial Antidopaje, organismo internacional contra el dopaje.
 American Marketing Association.
 American Motorcyclist Association, organismo que avala los campeonatos de motociclismo en los Estados Unidos.
 Asociación Médica Argentina, organización médica de Argentina.
 Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association), organización médica de los Estados Unidos.
 Autoridad Metropolitana de Autobuses, también conocida por sus siglas AMA, un sistema de transporte público de autobuses con sede en San Juan, Puerto Rico.
 Premios American Music (American Music Awards), premios musicales de Estados Unidos.

Enlaces externos 

Siglas